2 miejscowości w Polsce:
 Śmiechowice – wieś w woj. opolskim, w pow. brzeskim, w gminie Lubsza
 Śmiechowice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Samborzec